Anastasia Petrović-Njegoš de Montenegro (Cetinje, 4 de enero de 1868 - Antibes, 15 de noviembre de 1935) fue una princesa montenegrina de la Casa de Petrović-Njegoš. Después de su segundo matrimonio fue conocida como la gran duquesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia.

Biografía 
Anastasija (Stana) Petrović-Njegoš de Montenegro —que era su verdadero nombre— nació en Cetinje en 1868, como la hija del príncipe soberano de Montenegro, Nicolás I, y de Milena Vukotić. En 1910 su padre se convirtió en el primer y único rey de Montenegro y ella tomó el título de Su Alteza Real la princesa Stana Petrović-Njegoš de Montenegro.

Anastasia fue enviada con su hermana mayor, Militza, al Instituto Smolny en San Petersburgo.

Primer matrimonio 
El 28 de agosto de 1889, en el palacio Peterhof, se casó con el príncipe Jorge Maximiliánovich de Leuchtenberg, miembro de una casa francesa establecida en Rusia y vinculada con la familia imperial. Jorge, quien después de la muerte de su padre se convirtió en 6.º duque de Leuchtenberg, era viudo y tenía un hijo. La pareja tuvo dos hijos antes de divorciarse en San Petersburgo el 15 de noviembre de 1906.
 Sergio Gueórguievich (1890-1974), 8.º duque de Leuchtenberg.
 Elena Gueórguievna (1892-1971), casada con el conde Stefan Tyszkiewicz.

Segundo matrimonio 
El 29 de abril de 1907, a la edad de 39 años, Anastasia se casó con el gran duque Nicolás Nikoláyevich de Rusia (1856-1929). El matrimonio no tuvo hijos. Sus dos maridos eran nietos del zar Nicolás I de Rusia (1796-1855): el primero a través de una línea mixta, y el segundo a través de una línea masculina directa.

Desde entonces fue conocida como Su Alteza Imperial la gran duquesa Anastasia Nikoláyevna. Al casarse se convirtió en concuñada de su hermana, Militza, quien estaba casada con el gran duque Pedro Nikoláyevich.

Tanto Anastasia, como su segundo marido Nicolás eran cristianos ortodoxos profundamente religiosos, con una tendencia al misticismo. Dado que los montenegrinos eran ferozmente eslavos, gente anti-turcos de los Balcanes, Anastasia reforzó las tendencias al paneslavismo de Nicolás.

Anastasia y su hermana estaban intrigadas por el lado más místico de la religión ortodoxa oriental, fueron las primeras en apoyar el vidente francés "Dr." Philippe Vachot y a Grigori Rasputín, y lo presentaron a su vez a la emperatriz Alejandra Fiódorovna Románova, la última zarina de Rusia. De acuerdo con la creencia popular de Rusia, la influencia de Rasputín fue clave en la caída de la familia Románov.

Últimos años 
En marzo de 1917, el último zar fue derrocado y la gobernante familia Románov fue apartada del poder por los bolcheviques. Anastasia y su marido vivieron desde 1917 hasta 1919, primero en el Cáucaso y, a continuación, en la península de Crimea. De Yalta en Crimea, Anastasia y su marido se escaparon de Rusia en 1919 a bordo de un buque de guerra británico HMS Marlborough. Se asentaron brevemente en Italia, viviendo con su hermana, Elena, reina de Italia, y más tarde en Francia, pasando los inviernos en la Riviera. Murió en Cap d'Antibes el 15 de noviembre de 1935, después de haber sobrevivido a su marido por seis años.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Cetinje
Nobles de Montenegro
Casa de Petrović-Njegoš
Casa de Beauharnais
Anastasia
Cristianos ortodoxos de Montenegro
Montenegrinas del siglo XX